Премия «Сезар» за лучшие декорации () вручается ежегодно французской Академией искусств и технологий кинематографа, начиная с первой церемонии в 1976 году.

Список лауреатов и номинантов

1976—1980

1981—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2020

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты в категории «лучшие декорации» на официальном сайте премии «Сезар» 
 Лауреаты и номинанты премии «Сезар» на сайте IMDb 
 Allocine.fr. César des Meilleurs décors 

Сезар (кинопремия)